Wirthmann ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Wirthmann (1927–2020), Professor für Geographie und Geoökologie an der Universität Karlsruhe
 Heinrich von Wirthmann (1818–1896), bayerischer General der Infanterie, Stadtkommandant von München